Альваро де Арриба Лопес (; род. 2 июня 1994, Саламанка, Испания) — испанский легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров. Бронзовый призёр чемпионата Европы в помещении 2017 года. Чемпион Испании. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в 10 лет в городе Ла-Фуэнте-де-Сан-Эстебан, куда переехал вместе с родителями из родной Саламанки. Под руководством Хуана Карлоса Фуэнтеса ему удалось стать одним из сильнейших бегунов страны на 800 метров.

Дебютировал за сборную на международной арене в 2013 году, когда пробился в полуфинал юниорского чемпионата Европы.

Серьёзного прогресса добился в 2016 году: вышел в финал чемпионата Европы в беге на 800 метров, впервые в карьере стал чемпионом страны, а также улучшил личный рекорд на 1,5 секунды, благодаря чему выполнил олимпийский норматив. На Играх в Рио-де-Жанейро проиграл всего 0,05 секунды в борьбе за выход в полуфинал и завершил соревнования на стадии предварительных забегов.

Выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении 2017 года, обойдя в борьбе за третье место соотечественника Даниэля Андухара.

На чемпионате мира 2017 года закончил свои выступления в полуфинале, показав 16-е время по итогам всех забегов.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Альваро де Аррибы
 Профиль Альваро де Аррибы на сайте Федерации лёгкой атлетики Испании
 
 Профиль Альваро де Аррибы на сайте all-athletics.com
 Профиль Альваро де Аррибы на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на средние дистанции Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике